Ерино — название населённых пунктов:

Россия 
 Ерино — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.
 Ерино — деревня в Дзержинском районе Калужской области.
 Ерино — деревня в Сусанинском районе Костромской области.
 Ерино — деревня в сельском поселении Рязановское Новомосковского административного округа Москвы.
 Ерино — посёлок сельского типа в сельском поселении Рязановское Новомосковского административного округа Москвы.
 Ерино — село, вошедшее в состав пгт. Октябрьский в Рязанской губернии.
 Ерино — деревня в Ржевском районе Тверской области.
 Ерино — деревня в Чернском районе Тульской области.